

Film

The Indian Raiders – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Indian Raiders – cortometraggio del 1912 diretto da Tom Ricketts
The Indian Raiders – cortometraggio del 1956 diretto da Ford Beebe e John Rawlins